Balma ima više značenja:
 Balma
 Balma (Bjela)
 Balma (Torino)